Guedea är ett släkte av svampar. Guedea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Guedea